El término Kirpichni puede referirse a:

 Kirpichni (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Kirpichni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Kirpichni (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Kirpichni (Jabarovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
 Kirpichni (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo de Janti-Mansi - Yugra, en Rusia.
 Kirpichni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
 Kirpichni (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.